Nering ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Nering (* vor 1990), deutsche Theaterschauspielerin
 Johann Arnold Nering (1659–1695), deutscher Baumeister

Siehe auch:

 Nering Bögel
 Nehring